Sperlich ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sperlich (1879–1963), österreichischer Botaniker
 Billy Sperlich (* 1977), deutsch-US-amerikanischer Sportwissenschaftler
 Christina Sperlich (* 2001), deutsche Radsportlerin 
 Diether Sperlich (1929–2017), österreichischer Zoologe und Genetiker
 Georg Sperlich (1877–1941), deutscher Jurist, Oberbürgermeister von Münster

 Hartmut Sperlich (* 1950), deutscher Fußballspieler
 Joseph Sperlich (1845–1914), deutscher Jurist, Landgerichtspräsident und Politiker (Zentrum), MdR
 Martin Sperlich (1919–2003), Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, Direktor der Staatlichen Schlösser und Gärten in Berlin
 Max Sperlich (* 1871), deutscher Ziseleur und Gründer der Bildgießerei Max Sperlich
 Peter Sperlich (* 1965), deutscher Richter
 Rüdiger Sperlich (1944–1997), deutscher Giesserereiunternehmer und Sohn von Walter Sperlich
 Walter Sperlich (* 1912), deutscher Former und Sohn von Max Sperlich